El término drifter, o su plural drifters puede hacer referencia a:

Cine y televisión
Drifters, película muda de 1929 del Reino Unido, dirigida por John Grierson;
High Plains Drifter película western de 1972, dirigida por Clint Eastwood, comercializada como La venganza del muerto en Hispanoamérica e Infierno de cobardes en España;

Literatura
Drifters, manga japonés de 2009, escrito e ilustrado por Kōta Hirano;

Música
The Drifters, dúo vocal de rhythm & blues y doo wop, activo desde 1953 hasta la actualidad;